Birnbaum pode se referir a:
 Fritz Birnbaum, um oficial alemão que serviu durante a Segunda Guerra Mundial
 George Burns, conhecido como Nathan Birnbaum
 Zygmunt William Birnbaum, matemático ucraniano

Desambiguações de sobrenomes